Тавчар:

 Иван Тавчар — словенский политик и писатель.
 Райко Тавчар — словенский футболист, полузащитник.
 Станко Тавчар — югославский словенский футболист, защитник.
 Франц Тавчар — Народный герой Югославии.